Jamila Wideman – ex cestista e attivista statunitense
 John Edgar Wideman – scrittore e insegnante statunitense
 Lydia Wideman – fondista finlandese
 Tyler Wideman – cestista statunitense
 Tom Wideman – ex cestista statunitense